Oude Boomgaard (Montfoort) - straat in Montfoort
 Oude Boomgaardstraat - straat in Den Haag